A designação de Bayer Zeta Antliae (ζ Ant, ζ Antliae) é compartilhada por dois sistemas estelares na constelação de Antlia:
 ζ¹ Antliae (HD 82383/82384.)
 ζ² Antliae (HD 82513.)
Eles estão separados por 0,17° no céu.

Objetos de Bayer
Constelação de Antlia